Saloon gier – seria krótkich trójwymiarowych filmów animowanych (3D), wyemitowanych w TVP1 w 2005 r. Parodiowały one polską scenę polityczną. W filmach mówi się o salonie gier, który mieści się pod sejmem. Prezesem tego salonu był Aleksander Kwaśniewski, a bracia Kaczyńscy chcieli odebrać mu ten salon. Ta rywalizacja prowadzi do różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Przed każdym odcinkiem znajdował się komunikat „Wszelkie podobieństwo do przedstawionych postaci jest zupełnie przypadkowe i wynika jedynie z państwa wyobraźni”.

Postacie

 Aleksander Kwaśniewski
 Jan Kulczyk
 Leszek Miller
 Edyta Górniak
 Jerzy Hausner
 Izabela Jaruga-Nowacka (od odcinka 2)
 Roman Giertych (od odcinka 3)
 Lech Kaczyński (od odcinka 4)
 Jarosław Kaczyński (od odcinka 4)
 Wojciech Olejniczak (od odcinka 4)
 Donald Tusk (od odcinka 5)
 Jan Rokita (od odcinka 5)

scenariusz: Andrzej Śliwak

reżyseria: Marcin Męczkowski

opieka literacka: Marcin Wolski

Tytuły Odcinków

1. Salon

2. Dyplom

3. Klątwa

4. Eliksir

5. Złota Rybka

Od roku 2008 serial można było oglądać na kanale Polsatu w programie Piotr Bałtroczyk na żywo.

Ciekawostka

W dwutygodniku Komputer Świat numer 2/2006 na płycie CD dołączono plik pt.: "Film: jak powstał Saloon Gier" w formacie .mpg. Ponad 4 minutowy film skupiał się na kwestiach technicznych powstawania animacji do serialu.

Bibliografia

Przypisy 

Telewizyjne programy rozrywkowe
Polskie filmy animowane